Масба́те — название нескольких географических объектов в Филиппинах:
 Масбате (остров)
 Масбате (город)
 Масбате (провинция)